Cauchy steht für:

 Augustin-Louis Cauchy (1789–1857), Mathematiker

Cauchy ist der Name folgender Ortschaften in Frankreich:
 Cauchy-à-la-Tour, Gemeinde im Département Pas-de-Calais
 Cauchy, ehemaliger Name der Gemeinde Canchy im Département Calvados
 Sauchy-Cauchy, Gemeinde im Département Pas-de-Calais

Cauchy bezeichnet außerdem:
 Cauchy (Mondkrater), benannt nach Augustin Louis Cauchy
 Cauchy-Folge, mathematische Folge, bei der der Abstand der Folgenglieder im Verlauf der Folge beliebig klein wird
 Cauchy-Gleichung (auch Cauchy-Modell), mathematische Beschreibung der Dispersion elektromagnetischer Wellen in Festkörpern
 Cauchy-Horizont (auch: Cauchy-Fläche), Fläche innerhalb des Ereignishorizonts schwarzer Löcher
 Cauchy-Verteilung, eine stetige, leptokurtische (supergaußförmige) Wahrscheinlichkeitsverteilung.

Siehe auch:
 Cauchi
 Cauchie